Buslaev ou Bouslaïev () est un nom de famille russe masculin, sa contrepartie féminine est Buslaeva. Il peut faire référence à :
 Fiodor Bouslaïev (1818-1898), philologue, historien de l'art et folkloriste russe.
 Vladimir Buslaev (1937-2012), physicien mathématique russe.

Patronyme russe